Етуяха: — название рек в Ямало-Ненецком АО России.

 Етуяха (приток Вэнгапура)
 Етуяха (приток Латтапайяхи)
 Етуяха (приток Пякупура)
 Етуяха (приток Сёнзяяхи)
 Етуяха (приток Татляхаяхи)
 Етуяха (верхний приток Айваседапура)
 Етуяха (нижний приток Айваседапура)